Жан-Этьен Мари (; 22 ноября 1917, Пон-л’Эвек — 25 декабря 1989, Ницца) — французский композитор современной музыки.

Биография 
По окончании Второй мировой войны Жан-Этьен Мари посвятил себя музыке. Ученик Оливье Мессиана и Дариюса Мийо, он стал директором французского радиовещания, специализируясь на ретрансляциях и соноризации фестивалей современной музыки.

Его ранние музыкальные произведения в основном основаны на микротоновой или смешанной музыке.

С 1965 года композитор обращается к математической формализации музыки.

В 1968 году Жан-Этьен Мари основал Международный центр музыкальных исследований (CIRM) в Париже, а затем в Ницце в 1978 году. В 1979 году он создал фестиваль современной музыки Ницца-Лазурный берег (MANCA Current Music Nice Côte d’Azur).

Жан-Этьен Мари — автор ряда исследований, которые стали вехами в истории современной музыкальной мысли.

Сочинения 

 1949 : Deux poèmes de Paul Éluard
 1950 : Sonate pour hautbois solo
 1951 : Pièces vocales Troisième dimanche de carême
 1952 : Les Chaussons verts
 1953 : Un garçon, une fille, un chien et des…
 1956 : Poésies (Georges Schehadé)
 1957 : Polygraphie polyphonique n°1
 1958 : Pentathle monogénique
 1959 : La Muerte del toro
 1960 : Images thanaïques
 1961 : Polygraphie polyphonique n°2
 1962 : Le Christ dans la cité
 Expérience ambiguë
 1965 : Acoustique par l’image
 Hommage à Julian Carrillo
 1966 : Le Tombeau de Carrillo
 Obediens usque ad mortem
 1967 : Nocturne marin (Tchicaya U'Tamsi)
 Tlaloc I
 Appel au Tiers-Monde
 1968 : Les Caves de l’esprit (Nerval)
 1969 : Mimodrame 68
 S 68
 Joie
 BSN 240
 Concerto Milieu divin
 1970 : Savonarole
 1971 : Ich glaube
 Tombeau de Jean-Pierre Guézec
 1972 : Ecce ancilla domini
 Symphonies
 La Parole de Dieu est comme une épée
 Un fanal pour mes canaux
 Vos leurres de messe
 1973 : Émetteur de Nordheim
 1974 : Ithos
 1975 : In manus tuas Domine
 1977 : Chréode Lambda
 Complies à Saint-Thomé
 Quand Élie l’entendit
 1978 : Tombeau de Césaire Levillain
 Chréode Mu
  Le Cuirassé Potemkine
 Observer 01
 Observer n°5
 1979 : Observer n°6
 Trois études pour deux percussionnistes
 1980 : Fractal Figural III
 Gravure polymorphique
 Héphaïstos
 Tlaloc II
 Trois affiches d'Holger Matthies
 1981 : Solde pour un compte de Noël
 Fractal Figural IV
 Irrationnelle homothétie
 Aulographie
 Le Violent harmonieux combat
 Espaces de rêves : I — Répétition
 Je suis allé à Thoara
 1982 : Les Bijoux de Cornélia
 Topique topiaire
 1983 : Biot Hermes
 Bonjour Monsieur Ligeti
 Limonaire lithographe
 De l’ambiguïté (hommage à Évariste Galois)
 Synfonietta
 Improvisation II
 1984 : Lis abeiho fasien viouloun de sis aleto
 Sylviana Story
 Holzwege
 1985 : Labyrinthe
 Lis abeiho fasien viouloun de sis aleto (version ballet)
 Sylviana Story (version ballet)
 Improvisation III
 Tombeau du docteur Douady
 1986 : Mobile aléatoire Bach
 Coje
 En lieu et place de
 Papa, maman, la musique et moi
 1987 : Armures aux duites enchaînées
 Les pirates avalaient des couleuvres
 1988 : Marana Tha
 Trois poèmes sans texte
 1990 : Condorcet

Ссылки 
 Страница на сайте Национальной библиотеки Франции
 Жан-Этьен Мари, биография (сайт CIRM)
 МУЗЫКА — Гибель Жан-Этьена Мари
 Композитор Жан-Этьен Мари скончался в Ницце в понедельник, 25 декабря.
 Ему было семьдесят два года (Суббота, 30 décembre 1989 г. , с. 15).
 Фрагменты архивных записей сочинений Ж.-Э. Мари на портале современной музыки

Выпускники Парижской консерватории
Ученики Оливье Мессиана
Ученики Дариюса Мийо